

Плоп — село, Дондушенський район
 Плоп — село, Каушенський район

Див. також 
 Плоп-Штюбей
 Плопі